Lona steht für:

 Hochebene von Lona im Val d’Anniviers, Kanton Wallis, Schweiz
 Festungslinie Lona, eine Sperrstelle der Schweizer Armee, siehe Lona-Mondascia
 Lona-Lases, die nordostitalienische Gemeinde im Trentino in der Region Trentino-Südtirol

Lona ist der Familienname folgender Personen:
 Arturo Lona Reyes (1925–2020), mexikanischer Geistlicher, Bischof von Tehuantepec
 Horacio E. Lona (* 1942), argentinischer Theologe
 Jorge Luis Lona (1935–2022), argentinischer Geistlicher, Bischof von San Luis

Siehe auch:
 Łona, polnischer Rapper